Stazione di Albano di Lucania – stazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Metaponto
 Stazione di Albano Laziale – stazione ferroviaria sulla linea Roma-Albano
 Stazione di Albano Sant'Alessandro – stazione ferroviaria sulla linea Lecco-Brescia